Johana Brabantská (24. června 1322 – 1. listopadu 1406, Brusel) byla brabantská a lucemburská vévodkyně.

Život 
Byla dcerou brabantského vévody Jana III. a Marie, dcery hraběte Ludvíka z Évreux.

Poprvé byla provdána roku 1334 za Viléma II. Henegavského, z manželství se narodil jediný syn Vilém, který záhy zemřel. Vévoda padl roku 1345 v bitvě bez dědice.

Po sedmi letech vdovství se Johana provdala za mladičkého Václava, syna českého krále Jana. Sňatek sjednala Václavova matka Beatrix Bourbonská s Johaniným otcem, brabantským vévodou Janem III. Manželé byli zřejmě spokojeni, prosluli jako dlouholetí mecenáši kronikáře a básníka Jeana Froissarta. Potomstva se nedočkali, Václav zemřel údajně na lepru a pochován byl v cisterciáckém klášteře Orval. Vévodovým posledním přáním bylo, aby jeho srdce poslali Johaně. Johana jej přežila o více než dvacet let a byla pohřbena v kostele karmelitánů v Bruselu.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 Johanina pečeť
 Společná pečeť Johany a Václava

Reginarovci
Brabantské vévodkyně
Limburské vévodkyně
Henegavské hraběnky
Holandské hraběnky
Pohřbení v Bruselu
Narození 24. června
Narození v roce 1322
Úmrtí 1. listopadu
Úmrtí v roce 1406
Ženy